Rauert ist der Familienname von:

 Paul Rauert (1863–1938), deutscher Rechtsanwalt und Kunstsammler
 Yochanan Rauert (* 1980), deutscher VJ und Medienkünstler